Ama ou kaito, mergulhadoras japonesas que coletam perólas
Kaitō, subgênero de mangá e anime
Kaitō Joker, série de mangá de Hideyasu Takahashi
Kaito Yamamoto, futebolista japonês
Magic Kaito, série de mangá de Gosho Aoyama